Список кораблей береговой обороны русского флота за период 1860—1910 года постройки:

Броненосные фрегаты 

 «Адмирал Спиридов» (1868)
 «Адмирал Чичагов» (1868)
 «Адмирал Грейг» (1867)
 «Адмирал Лазарев» (1867)

Броненосные батареи 

 Тип «Первенец»
 «Первенец» (1863)
 «Не тронь меня» (1864)
 «Кремль» (1865)
 «Поповки»
 «Новгород» (1863)
 «Вице-Адмирал Попов»

Канонерские лодки береговой обороны 
 «Опыт» (1861) впоследствии переименован в «Мина»
 Тип «Морж»
 «Морж» (1861)
 «Горностай» (1865)
 «Соболь» (1865)
 Тип «Дождь»
 «Ерш» (1874)
 «Бурун» (1879)
 «Вихрь» (1879)
 «Дождь» (1879)
 «Туча» (1880)
 «Снег» (1881)
 «Гроза» (1881)
 «Буря» (1881)
 «Град»
 Тип «Бобр»
 «Бобр» (1885)
 «Сивуч» (1884)
 «Гиляк» (1898)
 Тип «Кореец»
 «Кореец» (1886)
 «Манчжур» (1886)
 «Донец»
 «Запорожец»
 «Кубанец»
 «Терец»
 «Уралец»
 «Черноморец»
 Тип «Грозящий»
 «Грозящий» (1890)
 «Гремящий»
 «Отважный»
 «Храбрый»
 «Хивинец»
 Тип «Гиляк II»
 «Гиляк II» (1906)
 «Кореец II»
 «Бобр II» (1907)
 «Сивуч II»
 Тип «Карс»
 «Карс»
 «Ардаган»

Мониторы 
 Тип «Ураган»
 «Ураган» (1864)
 «Тифон» (1864)
 «Стрелец» (1864)
 «Единорог» (1864)
 «Латник» (1864)
 «Броненосец» (1864)
 «Лава» (1864)
 «Перун» (1864)
 «Колдун» (1864)
 «Вещун» (1864)
 «Смерч» (1864)
 Тип «Русалка»
 «Русалка» (1867)
 «Чародейка» (1867)

Броненосцы береговой обороны 
 Тип «Адмирал Сенявин»
 «Адмирал Ушаков»
 «Адмирал Сенявин»
 «Генерал-адмирал Апраксин»

Списки кораблей Российского императорского флота